Роберт Венцкевич (; род. 30 июня 1967 года, Нова-Руда, ПНР) — польский актёр театра и кино.

Лауреат премии за лучшую мужскую роль в фильмах «Все будет хорошо» и «Главный свидетель» на польском кинофестивале в Гдыне.

С 1989 по 1993 года Роберт учился в Высшей Театральной школе во Вроцлаве. С 1993 по 1998 года являлся актёром Польского театра в Познани. С 1999 года Роберт работает в Театре Эстрады в Варшаве. В 2014 году был награждён Орденом Возрождения Польши.

Наиболее популярные фильмы Роберта Венцкевича: «Все будет хорошо», «Главный свидетель», «Валенса. Человек из надежды».

Фильмография

Ссылки 
 
 Роберт Венцкевич на сайте КиноПоиск
 Роберт Венцкевич на сайте Filmweb

Актёры Польши
Киноактёры Польши